

Cinema 
 Alleman – film del 1963 diretto da Bert Haanstra

Geografia 
 Alleman – città della Contea di Polk, Iowa